Ford Modell A ist der Name folgender PKW-Modelle der Ford Motor Company:

* Ford Modell A (1903)
 Ford Modell A (1928–1931)